Brorfelde – centro abitato del comune danese di Holbæk 
 Osservatorio di Brorfelde – osservatorio astronomico in Danimarca
 3309 Brorfelde – asteroide della fascia principale